Ел Брасил има више значења:

 Ел Брасил (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Брасил (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасил (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасил (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасил (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасил (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасил (Истапангахоја), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасил (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасил (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасил (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасил (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасил (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасил (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Брасил (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Брасил (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Брасил (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Брасил (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Брасил (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Брасил (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Брасил (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Брасил (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Брасил (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Брасил, Ла Норија (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Брасил (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Брасил (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Брасил (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Брасил (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Брасил (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Брасил (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Брасил (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Брасил (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Брасил (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику